L'expression Oscars du cinéma 2006 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2006 et honorait des films sortis en 2005.

Pour les films sortis en 2006 aux États-Unis, voir  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2007.